Der Qoros 7 ist ein Sport Utility Vehicle des chinesischen Automobilhersteller Qoros.

Geschichte 
Vorgestellt wurde das Fahrzeug im April 2020. Es ist über dem ab 2016 erhältlichen Qoros 5 positioniert. Seit September 2020 wird das SUV in China verkauft. Optisch orientiert sich das Fahrzeug am 2019 vorgestellten Konzeptfahrzeug Qoros Mile II.

Technische Daten 
Angetrieben wird der Qoros 7 entweder von einem 1,6-Liter-Ottomotor mit 150 kW (204 PS) oder einem 1,8-Liter-Ottomotor mit 170 kW (231 PS). Beide Motorisierungen sind an ein 7-Stufen-Doppelkupplungsgetriebe gekoppelt.

Weblinks 

 Offizielle Webseite (englisch)

Einzelnachweise 

Sport Utility Vehicle
Kombi